Thabit bezeichnet:

 Ayub Thabit (1884–1951), libanesischer Politiker
 Zaid ibn Thābit (7. Jahrhundert), Weggefährte des Propheten Mohammed
 Ypsilon Orionis, Stern im Sternbild Orion